Regina Pacisklooster kan verwijzen naar een van de volgende kloostergebouwen in Rotterdam:

 Regina Pacisklooster (1930)
 Regina Pacisklooster (1959)